Auerswaldiella är ett släkte av svampar. Auerswaldiella ingår i familjen Botryosphaeriaceae, ordningen Botryosphaeriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Auerswaldiella